Municipio de Superior puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Superior (condado de Eddy, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Eddy.
 Municipio de Superior (condado de Dickinson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de Superior (condado de McPherson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de McPherson.
 Municipio de Superior (condado de Osage, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osage.
 Municipio de Superior (condado de Chippewa, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Chippewa.
 Municipio de Superior (condado de Washtenaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Washtenaw.
 Municipio de Superior (condado de Williams, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Williams.